Poznań Open 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2017 z cyklu Poznań Open rozgrywany w dniach 17–23 lipca 2017 roku w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 64 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017
2017 w tenisie ziemnym
2017 w polskim sporcie
2017 w Poznaniu